Туран Насими оглы Велизаде (; ) — азербайджанский футболист, полузащитник клуба «Нефтчи», выступающий на правах аренда за «Туран». Защищал цвета юношеских (до 15, 17 и до 19 лет) и молодёжной сборной Азербайджана.

Биография 
Туран Вализаде родился 1 января 2001 года в селе Гойдере Джульфинского района Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.. В возрасте 3 лет вместе с семьей переехал в Баку. Учиться футболу начал в 2008 году, в 7-летнем возрасте в Турецкой Футбольной Школе.

Карьера в сборной 
Туран Велизаде имеет опыт выступления за юношеские (до 15, 17 и до 19 лет.) и за молодёжную (до 21 года) сборные Азербайджана. Был капитаном юношеской сборной страны до 19 лет..

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии ПФК «Нефтчи», в которую пришел в 2009 году. Первым тренером Вализаде был Руфат Гулиев в возрастной группе до 11 лет. Покинул клуб в 2011 году и вновь вернулся уже в 2019 году, подписав профессиональный трехлетний контракт с основным составом бакинцев..

С 2011 по 2015 года выступал за клуб «Алинджа» Баку. В составе юношеских команд клуба до 13 и до 14 лет, два года подряд становился лучшим бомбардиром турнира «Завтрашние звезды».

С мая 2015 по октябрь 2016 года обучался в Турции, в футбольной школе стамбульского клуба «Фенербахче».

В 2016 году подписал контракт с ФК «Карабах». В первый же год выступления стал победителем чемпионата Азербайджана среди молодежных команд до 19 лет. В последующем сезоне в той же возрастной группе завоевал серебряные медали чемпионата страны и титул «Лучшего футболиста сезона 2017/18 годов».

Дебютировал в основном составе «Нефтчи» в премьер-лиге 5 мая 2019 года, в выездном матче XXVII тура против команды «Габала».. Вторую игру за основной состав команды провел 27 октября 2019 года, в выездном матче IX тура против команды «Сумгаит»..

Достижения 
 Серебряный призер Азербайджана: 2019/20 («Нефтчи»)

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана 
 Azərbaycan futbolunun gələcək ulduzu 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Туран» Товуз